Por Pedro García de la Huerta puede referirse a:

 Pedro García de la Huerta (1748-1799), historiador y jesuita español.
 Pedro García de la Huerta Saravia (1788-1861), político chileno.
 Pedro García de la Huerta Izquierdo (1869-?), abogado y político chileno.
 Pedro García de la Huerta Matte (1903-1994), abogado y político chileno, hijo del anterior.